Amiocentrus är ett släkte av nattsländor. Amiocentrus ingår i familjen bäcknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcknattsländor
Amiocentrus